Białe Siodełko – miejsce na Upłaziańskiej Kopie w polskich Tatrach
 Białe Siodełko – miejsce na Mięguszowieckim Filarze w polskich Tatrach